Хрещатый — название населённых пунктов в России:

 Хрещатый — хутор в Алексеевском районе Белгородской области.
 Хрещатый — хутор в Кантемировском районе Воронежской области.